Protagoras (filosoof), een van de eerste Griekse sofisten
 Protagoras, een vroege dialoog van Plato
 Protagoras (studievereniging), studievereniging biomedische technologie in Eindhoven